Timberland kan syfta på:
 Timberland, Lincolnshire, en ort i England, Storbritannien
 Timberland (företag), en amerikansk tillverkare och försäljare av skor och kläder för utomhusbruk